Skif – projekt radzieckiej bojowej stacji kosmicznej
 Skif – eksportowa nazwa ukraińskiego zestawu przeciwpancernego
 Skifowie – koczowniczy lud irański
 SKIF – Sportowy Klub Instytutu Fizkultury